Cocorova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cocorova (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Cocorova (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți